UL puede referirse a:

 Underwriters Laboratories, consultoría de seguridad de Northbrook, Illinois;
 UL, personaje ficticio de las Crónicas de Belgarath; o
 Unión Latina, cooperación lingüística.

Siglas